Туулик () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Туулик, Юло Каарелович (род. 1940) — эстонский писатель. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1986). Брат-близнец Юри Туулика. 
 Туулик, Юри Каарелович (1940—2014) — эстонский писатель. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1986). Брат-близнец Юло Туулика.